Sliwka oder Śliwka ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Śliwka (* 1995), polnischer Volleyballspieler
 Anne Sliwka (* 1969), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Dirk Sliwka (* 1971), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Grzegorz Śliwka (* 1982), polnischer Skispringer
 Karol Śliwka (1894–1943), tschechoslowakischer Kommunist polnischer Nationalität
 Krzysztof Śliwka (* 1967), polnischer Lyriker, Herausgeber, Übersetzer und Filmemacher